Hull kan som auktorsförkortning betyda:
 Frank Montgomery Hull (1901–1982), amerikansk entomolog
 John Hull (1761-1843)
 John Edward Hull (1863-1960)

Robotskapade auktorsförkortningar